Radio Data System (, RDS) — многоцелевой стандарт, предназначенный для передачи информационных сообщений по каналам ЧМ-радиовещания в диапазоне УКВ. Нашёл наиболее широкое применение в автомобильных магнитолах/радиоприёмниках для отображения на их дисплеях сопутствующей радиопередачам информации, передаваемой радиостанциями.

История 
С конца 1970-х годов сначала в Германии, а потом и в других странах Западной Европы начала материализовываться идея о необходимости помощи водителям в сложных дорожных ситуациях. Регулярная передача сообщений о дорожной обстановке сетью FM-радиостанций — это как раз то, что нужно, ведь слушают радиоприёмник во время поездки почти все. Но хорошо бы ещё и предупредить слушателя, что именно эта радиостанция сейчас передаёт такую необходимую ему информацию. И осуществить это желательно специальным управляющим сигналом, особенно если в данный момент он слушает не радио, а магнитофонную запись или компакт-диск. 
Первые системы с подобными функциями (ARI, ) появились еще в начале 1980-х, а с 1986 года в странах Западной Европы началась экспериментальная эксплуатация новой системы. В начале 1990-х Европейский вещательный союз принял рекомендацию о системе передачи данных RDS радиовещательными станциями, работающими в диапазоне FM (65—108 МГц).

Стандарт впервые опубликован CENELEC в 1990 году как EN 50067. 
Дважды пересматривался CENELEC в 1992 и 1998 годах.

В 1999 году стандарт RDS IEC 62106 был принят членами Европейского радиовещательного союза (EBU) в качестве единого многоцелевого стандарта.

Система предусматривала предоставление слушателям целого ряда новых услуг: 
 возможность оперативного получения информации водителем о заторах и пробках на крупных автодорогах, возможных путях объезда, метеоусловиях и т. д. 
 передачу информации о принимаемой станции: название, характер вещания
 синхронизацию часов радиоприёмника с эталонными на радиостанции
Радиоприёмник должен реагировать на сопровождающие эти сообщения управляющие сигналы автоматически, чтобы не отвлекать водителя от машины. Рекомендация предполагает дальнейшее развитие системы и поэтому содержит ещё несколько вариантов использования этого канала передачи данных, которые разделяются на основные, дополнительные и вспомогательные. 

Отличительной особенностью данного стандарта является использование его при передаче в сетях радиовещания и телевидения (радиовызов на поднесущей вещательного диапазона). Сам принцип совмещения канала передачи данных в системе RDS аналогичен используемому при передаче телетекста. Только вместо временного разделения (передача телетекста происходит вместе с синхронизирующими строчными импульсами в начале каждого кадра) в радиовещании используется частотное: для передачи данных выделена узкая полоса вокруг поднесущей 57 кГц. 
Поскольку эта полоса расположена выше передаваемого стереофонического сигнала, помех обычному радиовещанию не создаётся. Однако, сказанное относится только к системе стереофонического радиовещания с пилот-тоном (CCIR), а потому простой перенос системы в диапазон УКВ (OIRT) просто физически невозможен.

Стандарты IEC не действуют в США. Там RDS существует в виде несколько изменённого варианта, называемого RBDS и адаптированного для удовлетворения конкретных потребностей североамериканских FM-радиостанций. Стандарт RBDS имеет официальное название NRSC-4-А и находится в ведении .

Функции RDS 
В настоящее время в системе RDS предусмотрена возможность реализации большого количества функций, однако, как правило, в RDS-радиоприёмниках используются только пять основных, так называемых базисных, функций:

Стандарт разрешает использование только символов латинского алфавита. Другие наборы символов могут быть реализованы в рамках функции ODA. Подходящие таблицы символов, соответствующие ISO/IEC 10646, включены в версию стандарта RDS 2009 года.

Примечания

Литература 
 Что такое RDS? // Журнал «Радио», 1996. — № 7. — с. 55, 56.
 Мелешко И., Приёмник сигналов RDS // Журнал «Радио», 1999. — № 7. — с. 20, 21, № 8. — с. 35, 36 .
 Мелешко И., RDS — структура сигнала // Журнал «Радио», 2000. — № 10. — с. 18, 19, 27.

Ссылки 
 Технология RDS (Radio Data System). РЧ дизайн и технологии 
 Распространение дополнительной информации средствами радиовещания
 RDS, как это работает? Опускаемся на самый нижний уровень модели OSI. Хабрахабр 

Телекоммуникационые стандарты